Giuseppe Castellano – generale italiano
Giuseppe Castellano – attore
Giuseppe Castellano – botanico
Giuseppe Castellano – pittore italiano